Kerschakow ist der Familienname der folgenden Personen:
 Alexander Anatoljewitsch Kerschakow (* 1982), russischer Fußballspieler
 Michail Anatoljewitsch Kerschakow (* 1987), russischer Fußballtorhüter